Курманджи, :
 Курмандж — самоназвание нескольких современных этнических групп курдов, исторически — самоназвание всего курдского народа.
 Курманджи — название крупнейшего из диалектов курдского языка. Некоторые этнические группы, именующие себя «курманджи», говорят не на диалекте курманджи, а на иных диалектах (зазаки и др.).